Заго́рское (до 1938 года Пелленинкен (); в 1938—1946 годах Штригенгрунд ()) — посёлок в Черняховском районе Калининградской области. Является административным центром Калужского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 24 километрах от Черняховска. Через него протекает река Загорянка.

История 
Населённый пункт относится к исторической области именем Надровия.

В 1938 году в рамках кампании по ликвидации топонимов древнепрусского («литовского») происхождения Пелленингкен () переименован властями Третьего рейха в Штригенгрунт (), название сохранялось до 1946 года.

До 1945 года Пелленинкен входил в состав Восточной Пруссии, Германия. С 1945 года входил в состав РСФСР СССР. Ныне в составе России. 

В 1946 году Пелленинкен был переименован в Загорское. 12 января 1965 года был передан в Черняховский район. Являлся административным центром Загорского сельского округа. 30 июня 2008 года стал административным центром образованного в ходе административной реформы в Российской Федерации Калужского сельского поселения.

Население

Социальная сфера

Учреждения образования 
 Средняя общеобразовательная школа

Достопримечательности 
 Фотографии Загорского 
 Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945 года
 Лютеранская кирха (1892 года), ныне храм Святого Праведного Иоанна Крондштадского.
 Камень с надписью на немецком языке «Дуб Бисмарка 1913 год»

Примечания

Ссылки 
 Реестр муниципальных образований 

Населённые пункты Черняховского района (Калининградская область)